Сару — название нескольких рек:
 Сару — река в России.
 Сару (река, Хоккайдо) — река в Японии.